Luis Montes puede referirse a:

 Luis Montes, anestesista español, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente;
 José Luis Montes, futbolista y entrenador de fútbol español.
 Luis Montes Jiménez, futbolista mexicano.